Charlotte Bankes (née en 1995), snowboardeuse franco-britannique
Megan Bankes (née en 1997), biathlète canadienne
William John Bankes (1786-1855), explorateur, égyptologue et aventurier anglais